Брасатортас ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-Алькудия. Занимает площадь 272 км². Население — 1119 человек (на 2010 год). Расстояние — 57 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Sitio web de Brazatortas
 Web de la peña BBTSJB

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля
Города Сьюдад-Реаля